

Села:
 Чкаловка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Чкаловка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Чкаловка — Київська область, Іванківський район

Чкаловка () — село, марз Ґегаркунік